Konstanca je lahko:
 Konstanca, mesto v Nemčiji (nem. Konstanz)
 Konstanca, mesto in pristanišče ob črnomorski obali v Romuniji (rom. Constanța)
 Konstanca (ime), žensko osebno ime